Албанија је подељена у 12 округа или префектура (). Сваки округ садржи неколико области (које се понекад називају субпрефектуре). Од 1938. Албанија има 12 региона.

Извори

Види још
 Географија Албаније
 Области Албаније

 

simple:Albania#Divisions